D911 (Charente-Maritime), een departementale weg in het Franse departement Charente-Maritime
 D911 (Deux-Sèvres), een departementale weg in het Franse departement Deux-Sèvres
 D911 (Gironde), een departementale weg in het Franse departement Gironde
 D911 (Hauts-de-Seine), een departementale weg in het Franse departement Hauts-de-Seine